Arroyo Tunas puede referir a varios cursos de agua de la República Argentina:
Arroyo Tunas, en la Provincia de Misiones.
Arroyo Tunas, que marca el límite entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes.